Барыч

 Барыч — микрорайон (оседле) X района (Свошовице) Кракова.
 Барыч, Хенрик (1901—1994) — польский историк.